San Andres o San Andrés, nome in spagnolo di Sant'Andrea è un toponimo diffuso nei paesi di lingua spagnola e può riferirsi a:

San Andrés de Giles, città dell'Argentina capoluogo del partido omonimo
Partido di San Andrés de Giles, partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
San Andrés, isola e città della Colombia, capoluogo del Dipartimento dell'Arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina
San Andrés, comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
San Andrés, distretto della Costa Rica nel cantone di León Cortés
San Andres, municipalità delle Filippine nella Provincia di Catanduanes
San Andres, municipalità delle Filippine nella Provincia di Quezon
San Andres, municipalità delle Filippine nella Provincia di Romblon
San Andrés, comune del Guatemala nel Dipartimento di Petén
San Andrés, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Lempira
San Andrés, in Bolivia
San Andrés, sito archeologico in El Salvador
San Andrés de Cuerquia, comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia
San Andrés de Sotavento, comune della Colombia nel Dipartimento di Córdoba
San Andrés de Tumaco, comune della Colombia nel Dipartimento di Nariño
San Andrés Itzapa, comune del Guatemala nel Dipartimento di Chimaltenango
San Andrés Sajcabajá, comune del Guatemala nel Dipartimento di Quiché
San Andrés Semetabaj, comune del Guatemala nel Dipartimento di Sololá
San Andrés Villa Seca, comune del Guatemala nel Dipartimento di Retalhuleu
San Andrés Xecul, comune del Guatemala nel Dipartimento di Totonicapán
Distretto di San Andrés, in Perù